Эми́лиан Долха  (; 3 ноября 1979, Турда, Румыния) — румынский футболист, вратарь.

Биография

Клубная карьера 
Первые тренеры — Валериу Сомесан и Аурель Налати. Закончил Клужский университет. Футбольную карьеру начинал в команде «Глория» из города Бистрица. Затем выступал за команды: «Олимпия» (Сату Маре) и «Рапид» (Бухарест).

Сезон 2006/07 провёл в краковской «Висле», а через год играл в познанском «Лехе». В 2008 году Долха перешёл в бухарестское «Динамо». В августе 2011 года подписал контракт с воронежским «Факелом». В команде взял 25 номер. После окончания сезона 2011/12 покинул «Факел».

Летом 2012 года на правах свободного агента перешёл в «Глорию» из города Бистрица. В команде взял 22 номер.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Румынии провёл два матча.

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Глория» Бистрица
Игроки ФК «Рапид» Бухарест
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Университатя» Клуж